Чичево може да се отнася за:

 Чичево, село в България
 Горно Чичево, село в Република Македония
 Долно Чичево, село в Република Македония
 Чичово, Русия (на руски: Чичёво), село в Московска област